Ein toller Bursche heißen
 Ein toller Bursche (1941), US-amerikanischer Western von Jack Conway
 Ein toller Bursche (1974), US-amerikanischer Fernsehfilm von Don Taylor